Komořany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Komořany na Moravě, Gemeinde im Okres Vyškov 
 Komořany u Mostu, Ortsteil von Most, Okres Most
 Komořany (Prag), Stadtteil von Prag